Вя́зовая улица — улица на Крестовском острове в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Проходит от проспекта Динамо до Спортивной улицы.

История 
Название Вязовая улица известно с 1911 года, в связи с тем, что на ней росли вязы.

Первоначально проходил от Петербургской улицы за Спортивную улицу. Участок западнее Спортивной улицы в 1930-е годы вошёл в территорию стадиона «Динамо». В 1950-е годы улица продлена от Петроградской улицы до проспекта Динамо.

Достопримечательности 
 Дом 4, литера А — здание Санкт-Петербургского гребного общества с садом (1900-е, архитектор Михаил Еремеев). В настоящее время — гребной клуб «Знамя». 
 Теннисный клуб «Остров».
 Дом 10 — Академия волейбола имени В. А. Платонова.
 Дом 13 — Дом ветеранов войны № 2.
 Спорткомплекс «Динамо».

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Крестовский остров (Санкт-Петербург)